Ирина Резникова: Резникова, Ирина Анатольевна (более известна под фамилией Флиге; род. 1960) — советская и российская правозащитница и исследовательница.
 Резникова, Ирина Васильевна (род. 1953) — советская киноактриса.